Ива́н Влади́мирович Па́влов (род. 13 октября 1940, д. Собаккасы Чебоксарского района) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук (1999), профессор (1993), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2008).

Биография 
Окончил историко-филологический факультет ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (1966), аспирантуру в МГПИ им. В.И. Ленина (1976). Работал учителем истории и физкультуры, воспитателем Кугесьской школы-интерната Чебоксарского района (1966–1973). С 1976 работает в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева:  доцент (1981), заведующий кафедрой педагогики и яковлевоведения (1986–2015), профессор кафедры гуманитарных дисциплин.

Автор около 400 научно-методических работ, в т.ч. 13 монографий, посвящённых проблемам формирования нравственной и социальной устойчивости подростков, подготовки будущих учителей к работе с педагогически запущенными детьми.

Монографии 
 Общественно полезная деятельность как фактор перевоспитания педагогически запущенных подростков в сельской школе : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. – Москва, 1976. – 186 с.
 
 Система деятельности современной школы по предупреждению педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних : диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.01. – Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 1999. – 603 с.
 
 Теория и практика формирования готовности студентов педвуза к деятельности классного руководителя в сельской школе. – Чебоксары, 2008. – 223 с. (в соавторстве)
 
 Педагогическая практика как средство формирования готовности студентов педвуза к патриотическому воспитанию школьников.  – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.ун-т, 2010. – 190 с. (в соавторстве)
 
 Патриотическое воспитание учащейся молодежи Чувашии накануне и в годы Великой Отечественной войны (1936–1945 гг.). – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.ун-т, 2010. – 175 с. (в соавторстве)
 
 Воспитание патриотизма у младших школьников средствами народной педагогики. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.ун-т, 2010. – 174 с. (в соавторстве)
 
 Теория и практика формирования социальной устойчивости у студентов педагогического вуза. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.ун-т, 2011. – 167 с. (в соавторстве)
 
 Формирование личности будущего учителя в условиях  регионально-национального образовательного пространства. – Чебоксары : Новое время, 2011. – 464 с. (в соавторстве)
 
 Теория и практика  совершенствования самостоятельной работы студентов сельскохозяйственного вуза по информатике. – Чебоксары : НИИ педагогики и психологии, 2012. – 175 с. (в соавторстве)
 
 Теория и практика формирования социальной активности у студентов педагогического вуза в процессе профессиональной подготовки. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед.ун-т, 2012. – 176 с. (в соавторстве)
 
 Формирование лидерских качеств у членов студенческого актива вуза. – Чебоксары: Интеллект, 2013. – 189 с. (в соавторстве)
 
 Предупреждение и преодоление девиантного поведения младших школьников. – Чебоксары : ЧКИ РУК, 2014. – 136 с. (в соавторстве)

Признание и награды 
 Знак «Отличник народного образования» (1979)
 Знак «За активную работу в педагогическом обществе РСФСР» (1982)
 Заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР (1990)
 Награждён медалью К.Д. Ушинского (1999)
 Лауреат премии им. М.Я. Сироткина Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики (2002)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2008)
 Награждён медалью А.С. Макаренко (2009)
 Награжден медалью Ломоносова М.В. (2011)
 Почетный профессор ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (2020)

Примечания 

Заслуженные работники высшей школы Чувашской АССР
Преподаватели Чувашского государственного педагогического университета
Педагоги СССР
Педагоги России
Педагоги Чувашии
Родившиеся в Чебоксарском районе
Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Отличники народного образования СССР
Награждённые медалью К. Д. Ушинского